По́жег:

Реки 
 Пожег (приток Весляны) — река в Пермском крае.
 Пожег (приток Выми) — река в Республике Коми.
 Пожег (приток Печоры) — река в Республике Коми. 
 Пожег (нижний приток Вычегды) — река в Республике Коми. 
 Пожег (верхний приток Вычегды) — река в Республике Коми.

Населённые пункты 
 Пожег — село в Усть-Куломском районе Республики Коми.
 Пожег — исчезнувший посёлок в Гайнском районе Пермского края.

Поселения 
 Пожег — сельское поселение в Усть-Куломском муниципальном районе Республики Коми.

См. также 
 Усть-Пожег (Пермский край)
 Верхний Пожег
 Малый Пожег